Europamästerskapet i fotboll 2021 kan avse
Europamästerskapet i fotboll 2020 - spelades från 11 juni till 11 juli 2021, ursprungligen planerad att spelas mellan 11 juni-11 juli 2021, men sköts upp på grund av coronavirusutbrottet
Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 - ursprungligen planerad att spelas 7 juli-1 augusti 2021 men sköts upp på grund av EM 2020 sköts upp på grund av coronavirusutbrottet